Grünfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grünfeld (1852–1924), österreichischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Anna Grünfeld (Lebensdaten unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin, Schwester des Anton Grünfeld
 Anton Grünfeld (1862–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Berthold Grünfeld (1932–2007), norwegischer Mediziner

 Falk Valentin Grünfeld (1837–1897), deutscher Textilkaufmann und Einzelhandelsfunktionär

 Josef Grünfeld (1840–1910), österreichischer Mediziner
 Paul Stefan Grünfeld, eigentlicher Name von Paul Stefan (1879–1943), österreichischer Musikhistoriker, -schriftsteller und -kritiker
 Sophie Grünfeld (1856–1946), österreichisch-jüdische Vereinsfunktionärin und Philanthropin 
 Thomas Grünfeld (* 1956), deutscher Bildhauer
 Yehuda Grünfeld (* 1956), israelischer Schachspieler

Grünfeld bezeichnet:
 Grünfeld-Indische Verteidigung, eine Schach-Eröffnung

Siehe auch:
 Grünefeld
 Grünsfeld
 Grünenfelder
 Grünfeldt
 Grünfelt
 Greenfield